Dixon kan som auktorsförkortning betyda:

 Hugh Neville Dixon
 James Ray Dixon
 Joseph S. Dixon
 Kingsley Wayne Dixon

Robotskapade auktorsförkortningar